Дми́трий Кузьми́н:
 Кузьмин, Дмитрий Александрович (род. 1975) — белорусский баскетболист.
 Кузьмин, Дмитрий Андреевич (1885—?) — директор Пермского университета.
 Кузьмин, Дмитрий Владимирович (род. 1968) — российский поэт, переводчик и литературовед.
 Кузьмин, Дмитрий Геннадьевич (род. 1975) — российский политик, член Совета Федерации от Кемеровской области.
 Кузьмин, Дмитрий Наумович (1902—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кузьмин, Дмитрий Семёнович (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Дмитрий Сергеевич (род. 1966) — российский и французский политический деятель.
 Кузьмин, Дмитрий (род. 1991) — белорусский футболист.
 Кузьмин, Дмитрий (род. 1972) — российский, впоследствии немецкий хоккеист с мячом.